Detta är en lista över sjöar i Trelleborgs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Trelleborgs kommun.

Lista

Trelleborgs kommun
 Lista